1.B HVL za 2019. je četrnaesto izdanje 1.B vaterpolske lige, drugog stupnja hrvatskog prvenstva u vaterpolu. U ligi sudjeluje sedam momčadi koji igraju dvokružnu ligu. Utakmice su igrane od siječnja do svibnja 2019. godine.  Ligu je treći put zaredom osvojio Bellevue Crodux iz Dubrovnika.

Sudionici 

 

 Bellevue Crodux - Dubrovnik
 KPK - Korčula
 Jadran - Kostrena
 Opatija - Opatija
 Osijek - Osijek
 Delfin - Rovinj
 Siscia - Sisak

Ljestvica

Rezultatska križaljka  
Ažurirano: 22. lipnja 2019. 
{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center" 
!kratica !!klub !!BELC !!DEL !!JAD !!KPK !!OPA !!OSI !!SIS 
|-
|BELC ||align="left"|Bellevue Crodux ||bgcolor="gainsboro"| ||24:3 || 13:6 ||16:14 ||13:6 || 20:8 || 16:6 
|-
|DEL ||align="left"|Delfin || 11:12 || bgcolor="gainsboro" |  ||6:5 ||7:9 ||10:13 || 28:10 || 9:8 
|-
|JAD ||align="left"|Jadran ||9:9 || 8:8 || bgcolor="gainsboro" |  || 14:12 || 13:15 ||16:11 ||5:11 
|-
|KPK ||align="left"|KPK Korčula || 8:7 || 13:12 ||18:11 || bgcolor="gainsboro" |  || 14:5 ||18:7 ||7:7 
|-
|OPA ||align="left"|Opatija || 7:11 || 13:11 ||14:8 ||12:11 || bgcolor="gainsboro" |  || 23:9 ||15:9 
|-
|OSI ||align="left"|Osijek ||6:19 ||11:13 || 12:17 || 6:15 ||7:12 || bgcolor="gainsboro" |  || 2:15 
|-
|SIS ||align="left"|Siscia ||6:9 ||13:6 || 11:9 || 14:12 || 14:11 ||17:5 || bgcolor="gainsboro" | 
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9" align="left"|<small> podebljan rezultat''' - igrano od 1. do 7. kola (1. utakmica između klubova) 
rezultat normalne debljine - igrano od 8. do 14. kola (2. utakmica između klubova) 
|}
 Izvori: 
 

 Najbolji strijelci  
Strijelci 20 i više golova u sezoni 2019. 

Izvor:  Ažurirano: 22. lipnja 2019.

Povezani članci 
 1. B vaterpolska liga 
 Prvenstvo Hrvatske 2019. 
 Hrvatski kup 2018

Vanjske poveznice 
 hvs.hr - Hrvatski vaterpolski savez

Izvori 
 
 hvs.hr, 1B liga - Sezona: 2018/2019, pristupljeno 22. lipnja 2019. 
  

2019